Le patronyme germanique Arendt est une variante du patronyme . Il est originaire d'Allemagne, de Suisse, du Grand-Duché de Luxembourg et de la province de Luxembourg belge.

Variantes : 
 Aarens, Haerens
 Ahrend,  
 , Arends, Arent, Arendt
 Harent 
 , Arents, Arenz, Arentz, Aarrents
 Aerens, Aerents, Arets, Arendsen, 
 , Arndts, Arntz, Arntzen

Personnalités 
 Fernande Arendt, joueuse de tennis belge
 Gisela Arendt (1918-1969), nageuse allemande
 Hannah Arendt (1906-1975), philosophe allemande naturalisée américaine.
 Josephine Arendt (1945-), professeure d’endocrinologie britannique.
 Nicole Arendt, joueuse de tennis américaine
 Wolfgang Arendt (1950- ), mathématicien allemand

Titre 

 Hannah Arendt, film allemand.

Divers 
 (100027) Hannaharendt est un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.

Références